Кани́кулы:
 Кани́кулы — период, свободный от учёбы.
 Весенние каникулы
 Летние каникулы

Фильмы 
 «Каникулы» — американский фильм 1983 года.
  — индийский фильм 2005 года.
 «Каникулы» — американский фильм 2015 года.

См. также 
 Отпуск
 Конец каникул